Plaats in Indonesië
 Bungu (Mayong), een plaats in het regentschap Japara van de provincie Midden-Java,
 Bungu (Bungkal), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java